Кова́ль поширене українське (також польське —  — Ко́валь) прізвище, за назвою фаху коваль.

Відомі носії

А 
 Коваль Алла Петрівна (1923—2009) — філолог, автор книг з мовознавства
 Коваль Анастасія Сергіївна (* 1992) — українська гімнастка
 Коваль Анатолій Анатолійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Андрій Анатолійович ( 1983) — український футболіст, нападник.
 Коваль Андрій Володимирович — старший сержант Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Коваль Андрій Георгійович (1938—2013) — радянський футболіст, півзахисник і захисник.
 Коваль Анатолій Олександрович (1985—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Антоніна Іванівна (1938—2017) — радянський і російський лінгвіст, африканіст, фахівець з мови пулар-фульфульде і культурі фульбе.

Б 
 Коваль Борис Андронікович (1903—1959) — міністр вищої освіти УРСР

В 
 Коваль Валерій Вікторович ( 1959) — український вчений у галузі телекомунікацій.
 Коваль Василь Анатолійович ( 1989) — український легкоатлет (біг на довгі дистанції та стипль-чез), багаторазовий чемпіон України.
 Коваль Василь Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Віктор Васильович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Коваль Віра Павлівна (1917—2006) — український паразитолог.
 Коваль Віталій Володимирович (1996—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.
 Коваль Віталій Станіславович ( 1981) — український підприємець, голова Рівненської ОДА.
 Віталіна Коваль ( 1990) — ЛГБТІ-правозахисниця в Україні.
 Коваль Володимир Валентинович (1967—2019) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Володимир Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Коваль Володимир Дмитрович (1885—1927) — громадський і політичний діяч, інженер-агроном. Один із засновників Української Центральної Ради, її скарбник.
 Коваль Володимир Михайлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Володимир Олександрович ( 1946) — український дипломат
 Коваль Віктор Савович (1925—2014) — український історик
 Коваль Вікторія Олександрівна ( 1985) — українська лучниця
 Коваль Віталій Кирилович (1937—2001) — журналіст, критик
 Коваль Віталій Миколайович (1980) — білоруський хокеїст, воротар
 Коваль Віталій Федорович (1932—1998) — український письменник-гуморист
 Коваль В'ячеслав Станіславович ( 1945) — народний депутат України

Г 
 Коваль Галина Анатоліївна (* 1980) — українська спортсменка. Майстер спорту з самбо (2003), дзюдо (2004), сумо (2005), кураш (2010). Чемпіонка світу з боротьби «Кураш».
 Коваль Григорій Павлович (1921—1997) — український поет

Д 
 Коваль Дмитро Іванович (1918—1943) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1943)
 Коваль-Гнатів Дзвінка Юріївна (* 1967) — українська перекладачка з античних мов

Є 
 Коваль Євген Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Євген Олександрович — генерал поліції 3 рангу (23 серпня 2017), начальник Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України (2017)

Ж 
 Коваль Жорж Абрамович (1913—2006) — радянський розвідник, Герой Росії

І 
 Коваль Іван Іванович (1910—1996) — Герой Радянського Союзу (1940)
 Коваль Іван Іванович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За заслуги»
 Коваль Іван Кирилович (1929—2020) — астроном, доктор фізико-математичних наук
 Коваль Іван Лукич (1886—1958) — Герой Соціалістичної Праці
 Коваль Іван Ярославович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Іван Нестерович (1920—1980) — артилерист, Герой Радянського Союзу (1943)
 Коваль Ігор Володимирович — голова фермерського господарства, кавалер ордена «За заслуги».
 Коваль Ігор Миколайович ( 1955) — український історик, політолог, дослідник міжнародних відносин, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член — кореспондент Української академії політичних наук, ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, секретар Одеської міської ради дев'ятого скликання.
 Коваль Ілько (? — ?) — командир полку Дієвої Армії УНР
 Коваль Ірена ( 1947) — драматург, літературознавець, журналіст

К 
 Коваль Костянтин Валерійович ( 1983) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Ксенофонт Єпіфанович — Герой Радянського Союзу (1945, посмертно)

Л 
 Коваль Лариса Анатоліївна ( 1945) — викладач, поет, член Спілки письменників України.
 Коваль Леонід Васильович (1933—2000) — український правознавець, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Коваль Людмила Вікторівна (* 1960) — докторка педагогічних наук, професорка, заслужена працівниця освіти України.

М 
 Коваль Максим Анатолійович ( 1992) — український футболіст
 Коваль Максим Олександрович (1993—2014) — український солдат 24-ї механізованої бригади, учасник російсько-української війни
 Коваль Максим Олександрович (1987—2014) — український солдат 25-ї повітрянодесантної бригади, учасник російсько-української війни
 Коваль Микола Григорович (1904—1970) — молдавський радянський і партійний діяч
 Коваль Микола Олексійович ( 1952) — український співак
 Коваль Микола Петрович (1946—2018) — український співак (баритон), народний артист України
 Коваль Михайло Андрійович (1979—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Михайло Васильович (1933—2001) — історик, спеціаліст з історії України періоду Другої світової війни
 Коваль Михайло Володимирович ( 1956) — в.о. міністра оборони України (з 2014), генерал-полковник
 Коваль Михайло Дмитрович ( 1948) — народний музика, сучасний кобзар
 Коваль Міріям Клара (1935—2022) — монахиня василіянка, педагогиня, Архимандриня сестер Чину святого Василія Великого (2007—2013)

О 
 Коваль Олег Володимирович (1986—2015) — капітан Збройних сил України, (майор посмертно), учасник російсько-української війни.
 Коваль Олег Миколайович (1972—2015) — капітан Збройних сил України (майор посмертно), учасник російсько-української війни.
 Коваль Олекса Семенович (1910—1978) — майстер з виготовлення бандур
 Коваль Олексій Григорович (1904—1985) — заступник голови Ради Міністрів Української РСР
 Коваль Олександр Васильович (* 1940) — майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР з академічного веслування
 Коваль Олександр Гнатович (* 1964) — тренер з кульової стрільби. Заслужений тренер України.
 Коваль Олександр Іванович ( 1945) — український кінорежисер, народний артист України
 Коваль Олександр Іванович (1959) — український підприємець, політик і футбольний функціонер
 Коваль Олександр Миколайович ( 1974) — український футболіст, захисник.
 Коваль Олександр Мойсейович (1913—2005) — офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1945)
 Коваль Олександр Олександрович (1997—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Олександра Андріївна ( 1957) — організатор національного книжкового ярмарку «Форум видавців у Львові»
 Коваль Олена Валеріївна ( 1994) — українська легкоатлетка.
 Коваль Ольга Володимирівна ( 1991) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України IX скликання. Член політичної партії «Слуга народу».
 Коваль Орест Романович ( 1949) — український піаніст, органіст, педагог, продюсер, музично-громадський діяч

П 
 Коваль Павло Миколайович (1989—2014) — старший солдат 24-ї окремої механізованої бригади, учасник російсько-української війни.
 Коваль Павел (* 1975) — польський політик, публіцист, історик, доктор наук гуманістичних, депутат Європарламенту і Сейму V i VI скликання, колишній заступник міністра закордонних справ.
 Коваль Парасковія Климентівна(нар. 1939) — жителька України була переселена з Польщі під час Великого Переселення
 Коваль Петро Петрович — заслужений працівник сільського господарства України.

Р 
 Коваль Роман Борисович (1983—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Роман Миколайович ( 1959) — письменник, історик, краєзнавець
 Коваль Роман Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Коваль Сергій Анатолійович ( 1986) — український футзаліст.
 Коваль Сергій Васильович (1977—2021) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Степан Йосипович (1914—2001) — командир загону «Котловина» у ВО «Турів» (1943—1944).
 Коваль Степан Миколайович ( 1965) — український режисер, художник-мультиплікатор.
 Коваль Сузанна Василівна (1909—1978) — українська драматична актриса, Заслужена артистка УРСР.

Т 
 Коваль Тарас Миколайович — учасник оборони Донецького аеропорту, десантник з позивним «Вальтер».

Ф 
 Коваль Федір (1913—1987) — український поет, публіцист.
 Коваль Федір Тихонович (1907—1982) — 1-й секретар Львівського міського комітету КПУ.

Ч 
 Коваль Чарльз Томас — американський астроном, відкривач малих тіл Сонячної системи

Ю 
 Коваль Юрій Андрійович ( 1942) — український письменник
 Коваль Юрій Вікторович (1972—2016) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни, почесний громадянин Бердянська.
 Коваль Юрій Григорович ( 1958) — український футбольний тренер
 Коваль Юрій Миколайович (1980—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваль Юрій Миколайович — український медик, кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології дитячого віку Одеського національного медичного університету.
 Коваль Юрій Миколайович ( 1939) — український металофізик, професор, доктор технічних наук, завідувач відділу фазових перетворень № 57 Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України, член-кореспондент НАН України.
 Коваль Юрій Сергійович — заслужений донор України.

Я 
 Коваль Ярослав Васильович ( 1933) — український лісівник, доктор економічних наук, професор
 Коваль Ярослав Григорович ( 1958) — дипломат, посол України в Марокко, перекладач

Подвійні прізвища 
 Коваль-Медзвецький Микола Опанасович (1868—1929) — генерал-поручник Армії УНР
 Коваль-Самборський Іван Іванович (1893—1962) — російський актор, Заслужений артист Киргизії
 Мазепа-Коваль Галина Ісааківна (1910—1995) — українська художник, ілюстратор

Примітки